Boussay puede referirse a: 

 Boussay, comuna francesa situada en Indre y Loira.
 Boussay, comuna francesa situada en Loira Atlántico.